Sigfridsson ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Sigfridsson (* 1974), finnischer Pianist
 Margaretha Sigfridsson (* 1976), schwedische Curlerin